Georgia Thomas is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door actrice Courtney Thorne-Smith van 8 september 1997 tot het begin van het vierde seizoen in 2000. In het derde seizoen is haar aandeel al aanzienlijk kleiner dan in de eerste twee seizoenen. In het vierde seizoen verdwijnt ze na de tweede aflevering uit de serie. In de allerlaatste aflevering van de serie in 2002 maakte ze nog een gastoptreden.

Personagebeschrijving
Georgia is de vrouw van Billy en is eveneens advocate. Als Ally McBeal, de vroegere vriendin van Billy, op het advocatenkantoor bij Billy komt werken is ze ogenblikkelijk jaloers. De vrouwen zijn jaloers op elkaar maar worden toch al snel bevriend. Na een aantal afleveringen wordt Georgia op haar werk getransfereerd naar een andere afdeling omdat de vrouw van haar baas haar als een bedreiging ziet. Ze spant een rechtszaak aan, die ze uiteindelijk wint. Daarna komt ze bij Ally en Billy werken.

Ally en Billy voeren vaak gesprekken in het uniseks-toilet, die soms wel en soms niet door Georgia gehoord worden. Billy biecht aan Ally op dat hij Georgia een keer bedrogen heeft en wil haar de waarheid vertellen. In deze conversatie mengt Ally zich uiteindelijk en zegt dat Billy vond dat Georgia dezelfde dijen had als haar en daarom tot haar aangetrokken was en dat hij zich daar nu schuldig over voelde. Billy en Georgia krijgen relatieproblemen door de aanwezigheid van Ally en Billy geeft toe dat hij nog steeds van haar houdt, maar dat hij toch bij Georgia wil blijven.

In het tweede seizoen komt Nelle Porter ook bij het kantoor werken. Georgia voelt zich bedreigd omdat ze vond dat zij altijd de knapste was en ze vindt Nelle zware concurrentie met haar lange blonde lokken, die Georgia zelf had laten afknippen in het voorgaande seizoen.

Ally krijgt een relatie met dokter Greg Butters. Billy is superjaloers en kust Ally. Ze krijgen later ruzie en Billy geeft zijn fout aan Georgia toe. Zij wil tijdelijk uit elkaar gaan en later besluiten ze weer aan hun huwelijk te werken. Ally verontschuldigt zich uitvoerig bij haar en ze wil vriendin blijven met Georgia. Zij zegt dat ook te willen, maar laat geen kans onbenut om haar een steek te zetten. Op het toilet duwt ze haar opnieuw per ongeluk waarop Ally haar aanvalt. Nelle en Ling mengen zich ook in de ruzie en de vier vechtende vrouwen moeten door de andere collega's uit elkaar gehaald worden. Daarna verbetert de relatie met Ally geleidelijk aan.

In het derde seizoen botert het steeds slechter met Billy. Hij krijgt het aan de stok met Renee omdat hij vindt dat ze zich te uitdagend kleedt en gaat naar aanleiding hiervan naar een praatgroep om toe te geven dat hij een ouderwetse man is die wil dat zijn vrouw zijn slavin is en dat ze moet thuis blijven voor de kinderen. Billy vertelt dit tegen Georgia, die hier niet mee kan lachen waardoor de relatie tussen hen beiden verzuurt. Billy laat zelfs zijn haar blonderen en zich een oorbel schieten, wat Georgia al helemaal niet kan appreciëren. Hij neemt ook een eigen secretaresse, Sandy Hingle, aan. Sandy is aantrekkelijk en ook hier heeft Georgia problemen mee. Ze gaat iets drinken in een bar en raakt aan de praat met een oudere man. Ze spreken verschillende keren af en op een keer kussen ze zelfs. Dan gaan Billy en Georgia naar het Thanksgiving-diner bij Ally. De ouders van Ally komen ook en het blijkt dat Ally’s vader George de man is waar ze mee gekust heeft. Ally hoort hen praten en zegt tegen Georgia dat ze nu quitte staan. Georgia zegt tegen Billy dat hij nu een reden heeft om haar te verlaten. Ze vraagt aan Renee of er nog een plaatsje vrij is in haar advocatenkantoor. Richard laat onmiddellijk de sloten van Georgia's kantoor vervangen zodat ze geen dossiers kan meenemen.

Georgia vraagt de scheiding aan. Billy probeert zich met haar te verzoenen maar zij wil niet meer. Meer nog: ze klaagt het advocatenkantoor Cage en Fish aan omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de breuk. Het kantoor straalt seks uit en dat heeft tot de ondergang van hun huwelijk geleid. In een verhoor maakt John Georgia met de grond gelijk en gaat daarbij erg ver. Billy roept hem een halt toe. John zegt dat hij haar zo behandeld heeft omdat haar advocaat hem ook overdonderde, maar dat iedereen Georgia nog steeds een warm hart toedraagt. In de gang waar ze wachten op de uitslag van het proces zegt Georgia dat iedereen haar mist maar toen ze wegging werden meteen de sloten vervangen, kon er geen taart van af en niemand vond het nodig om haar eens op te bellen om te vragen hoe het met haar ging. Georgia verliest de zaak. Ally nodigt haar mee uit om te gaan eten met z'n allen en Georgia aanvaardt de uitnodiging. Billy blijft zich vreemd gedragen en begint een korte romance met Sandy. Dan krijgt hij de hele tijd hallucinaties en besluit hij een neuroloog op te zoeken voor een onderzoek. Het blijkt dat Billy een goedaardige hersentumor heeft. Billy gaat samen met Georgia en Ally naar de dokter. De dokter wil de tumor krimpen omdat hij op een delicate plaats zit, maar nadat de hallucinaties erger worden besluit de dokter hem helemaal weg te nemen. Billy werkt nog een laatste rechtszaak af. In deze zaak wil een man van zijn vrouw scheiden omdat ze plastische chirurgie ondergaan heeft zonder hem dat te zeggen. Billy zegt dat mensen om zoveel redenen trouwen en dan zegt hij dat hij al twaalf jaar getrouwd is met Ally en dat ze nog nooit een dag zonder elkaar geleefd hebben en dat, als hij 's avonds thuis komt bij zijn gezin, hij een gelukkig man is. Dan stuikt Billy in elkaar en sterft, hij heeft een hersenbloeding gehad. Ally deelt het nieuws aan iedereen mee. Tegen Georgia zegt ze dat het laatste wat hij zei was dat hij van haar hield. Hierna verdwijnt Georgia naar de achtergrond. In het vierde seizoen speelt ze nog mee in de tweede aflevering en daarna verdwijnt ze zonder enige verklaring uit beeld. In de allerlaatste aflevering van het vijfde seizoen maakt ze opnieuw haar opwachting tijdens de bruiloft van Richard. Het blijkt dat ze nog steeds in Boston woont, maar gewoon weinig contact gehouden heeft.

Thomas, Georgia